Albert Zsuzsa (1932) író, költő, rádiós műsorvezető
 Albert Zsuzsa (1954) grafikus, festő, könyvművész